Villarrica (Paraguai) — cidade do Paraguai, departamento Guairá
Villarrica (Chile) — comuna do Chile,província Cautín]
Villarrica (Colômbia) — cidade da Colômbia, Departamento Tolima
Vulcão Villarrica — vulcão da Cordilheira dos Andes, situado no sul do Chile
Guairá (departamento) — departamento do Paraguai, inicialmente chamado de Villarrica

Ver também
 Villa Rica

Desambiguação
Desambiguações de topônimos